Robert I Ballard : imprimeur-libraire en musique, actif à Paris dans la seconde moitié du , associé au luthiste Adrian Le Roy pour former l'atelier Adrian Le Roy et Robert Ballard
 Robert II Ballard : compositeur et luthiste du roi Louis XIII, fils du précédent.
 Robert III Ballard : petit-fils de Robert I Ballard, imprimeur-libraire en musique, actif à Paris de 1641 à 1673, décédé en .
 Robert Duane Ballard : né en 1942, océanographe, découvreur des épaves du Titanic et du Bismarck.
 Robert Ballard : athlète australien, relayeur aux Jeux olympiques d'été de 1988